Jano
Jano (Honduras)
Jano (satélite)

Desambiguação